Ротенбург:

 Ротенбург (Вюмме) — город, районный центр земли Нижняя Саксония, Германия.
 Ротенбург-на-Вюмме () — район в земле Нижняя Саксония, Германия.
 Ротенбург (Верхняя Лужица) — город в земле Саксония, Германия.
 Ротенбург (Заале) — коммуна в земле Саксония-Анхальт, Германия.
 Ротенбург (Люцерн) — коммуна в кантоне Люцерн, Швейцария.
 Ротенбург-на-Таубере () — город, районный центр в земле Бавария, Германия.
 Ротенбург-на-Фульде () — город в земле Гессен, Германия.

См. также 
 Ротенберг
 Роттенбург